Довбуша́нка — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположена в юго-западной части Надворнянского района Ивано-Франковской области, на одноименном хребте Довбушанка.

Высота горы — 1754 м. Вершина вытянута с северо-запада на юго-восток. Северо-восточные склоны крутые, юго-западные — более пологие. Распространены каменные осыпи и труднопроходимые заросли — криволесья. У подножия горы — хвойные леса (преимущественно ель). На вершине — сосна горная, разнотравье и лишайники.

Ближайшие населенные пункты сёла: Зелёная, Быстрица, Поляница.

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы